Accipiter francesiae pusillus  — подвид мадагаскарского ястреба, возможно, вымерший. Эндемик коморского острова Анжуан.

Внешность 
Длина крыльев самцов составляет от 13,5 до 14,9 см, самок — от 15,5 до 16,3 см. Длина хвоста у самцов составляет от 9,9 до 10,8 см, у самок — от 11,3 до 12,5 см. Верхняя часть тела тёмно-серая, подхвостье бело-серое, нижняя сторона крыльев белая с тёмно-серыми полосами. Хвост тёмный с чёрно-серыми полосами.

Исчезновение 
Ястребы начали вымирать ещё в начале XX века. Предположительно они исчезли в 1950-х годах. Это доказала трёхдневная экспедиция Нджувани, совершённая в 1965 году.

Примечания

Литература 
 James Ferguson-Lees, David A. Christie: Raptors of the World. Christopher Helm, London 2001: S. 154—155 und 535—536. ISBN 0-7136-8026-1
 Warren B. King on the behalf of the International council for bird preservation (ICBP) and the Survival service commission of IUCN (1978—1979): Red Data Book 2: Aves (2nd edition). IUCN, Morges, Switzerland. ISBN 0-87474-583-7

†
Вымершие ястребообразные
Подвиды животных, вымершие после 1500 года
†
†